Сольє́-Пон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 700 км на південний схід від Парижа, 60 км на схід від Марселя, 12 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 4536 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 11499,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт Сольє-Пон
 Сольє-Пон на сайті французького Національного інституту географії
 Сольє-Пон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень

 [ Розташування муніципалітету Сольє-Пон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сольє-Пон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар